Super Eight steht für folgende Automodelle:
 Daimler Super Eight, Modell der Marke Daimler, siehe Jaguar X350
 Hudson Super Eight, Modell der Marke Hudson
 Packard Super Eight, Modell der Marke Packard